Ворота — широкий проїзд або прохід в огорожі, мурі, що зачиняється стулками. Великі ворота при монументальних спорудах ще називають брамою
 Ворота — точно визначена частина поля спортивної команди, яку вона захищає, граючи у футбол, хокей та ін.
 Ворота — звужена частина річкової долини
 Ворота — коротка морська протока
 Ворота — гірський прохід
 Ворота — затвори шлюзів, які затримують воду на певному рівні
 Ворота () — місце входу до органа або виходу з органа нервових волокон, кровоносних і лімфатичних судин
 Ворота — місце проникнення інфекції в організм («ворота інфекції»)

Інше 
 Ворітця — невеликі двері в огорожі, паркані, хвіртка

Див. також 
 Воротар (значення)
 Царські врата
 Ворота Драконових зубів
 «Ворота раю» — американський кінофільм 1980 року, один з найбільших касових провалів в історії Голлівуду
 Брама (значення)

Примітки